Мало може да се отнася за:
 Ектор Мало – френски писател
 Мало (Malo) – град и община в провинция Виченца, регион Венето, североизточна Италия
 Мало (Malå) – град в лен Вестерботен, северна Швеция
 Сен Мало (Saint-Malo) – град във Франция
 Мало – остров на Вануату